Nordfriedhof – Cmentarz Północny w Monachium
 Nordfriedhof – stacja metra w Monachium